El término UAS o uas, puede referirse a: 

 UAS, Universidad Autónoma de Sinaloa, universidad pública del estado de Sinaloa, México
Cetro uas o was, antiguo cetro egipcio que simbolizaba fuerza y dominio.
UAS, Sistema Aéreo No Tripulado.